Villahermosa eller Villa Hermosa kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Villahermosa kommun, Colombia, Tolima, 
 Villahermosa, Colombia,

Dominikanska republiken 
 Villa Hermosa, La Romana – en kommun i provinsen La Roman

Mexiko 

 Villahermosa, Tabasco, Centro, 
 Villahermosa, Ixhuatlán de Madero, 
 Villahermosa, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Villahermosa, Tonalá, 
 Villahermosa, Villaflores, 
 Villahermosa, Tapachula, 
 Villahermosa, Mariano Escobedo, 
 Villahermosa, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 Villahermosa, Michoacán de Ocampo, La Huacana, 
 Villa Hermosa, Baja California, Mexicali, 
 Villa Hermosa, Durango, Nuevo Ideal, 
 Villa Hermosa, Zihuatanejo de Azueta, 
 Villa Hermosa, Tecoanapa, 
 Villa Hermosa, La Perla, 
 Villa Hermosa, Oaxaca, San Mateo del Mar, 
 Villa Hermosa, Puebla, Quimixtlán, 
 Villa Hermosa, Tezonapa,

Spanien 

 Villahermosa del Río (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Villahermosa del Campo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villahermosa, Kastilien-La Mancha, Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villahermosa, Spanien,